Кубок эмира Катара 2009 года — 37-й розыгрыш Кубка эмира Катара. В нём приняли участие клубы двух высших футбольных дивизионов Катара.

Победителю турнира было гарантировано участие в Лиге чемпионов АФК 2010.

Первый раунд

Второй раунд

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте rsssf.com
 Результаты на сайте goalzz.com

Кубок эмира Катара
Футбол в Азии в 2009 году
Спорт в Катаре в 2009 году
Апрель 2009 года
Май 2009 года